Volkamer ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Volkamer, deutsche Pianistin
 Johann Volkamer (Fabrikant) (1576–1661), deutscher Kaufmann, Fabrikant und Gartenliebhaber
 Johann Christoph Volkamer (1644–1720), deutscher Kaufmann, Fabrikant und Botaniker
 Johann Georg Volkamer der Ältere (1616–1693), deutscher Arzt, Naturforscher und Schriftsteller
 Johann Georg Volkamer der Jüngere (1662–1744), deutscher Mediziner und Botaniker
 Klaus Volkamer (1939–2022), deutscher Chemiker, Esoteriker, Politiker und Buchautor
 Meinhart Volkamer (* 1936), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Oswin Volkamer (1930–2016), deutscher Grafiker

Siehe auch (nicht verwandt):
 Volckamer von Kirchensittenbach – Nürnberger Patriziergeschlecht